Безсъние може да се отнася за:

 Безсъние, физиологично състояние;
 Безсъние, роман на Стивън Кинг;
 Безсъние, песен на Цветан Владовски.